Městské opevnění jsou označeny články o fortifikačních systémech (např. hradbách) následujících měst v České republice a na Slovensku:
 Městské opevnění (Bardejov)
 Městské opevnění (Beroun)
 Městské opevnění (Brno)
 Městské opevnění (Bělá pod Bezdězem)
 Městské opevnění (Český Dub)
 Městské opevnění (Hlučín)
 Městské opevnění (Hradec Králové)
 Městské opevnění (Hustopeče)
 Městské opevnění (Kadaň)
 Městské opevnění (Kouřim)
 Městské opevnění (Litomyšl)
 Městské opevnění (Litovel)
 Městské opevnění (Loket)
 Městské opevnění (Louny)
 Městské opevnění (Moravské Budějovice)
 Městské opevnění (Nové Město nad Metují)
 Městské opevnění (Nymburk)
 Městské opevnění (Ostrava)
 Městské opevnění (Polička)
 Městské opevnění (Prachatice)
 Městské opevnění (Písek)
 Městské opevnění (Slaný)
 Městské opevnění (Slavonice)
 Městské opevnění (Svitavy)
 Městské opevnění (Třeboň)
 Městské opevnění (Úštěk)
 Městské opevnění (Vidnava)
 Městské opevnění (Vodňany)
 Městské opevnění (Vyškov)
 Městské opevnění (Znojmo)

možná hledáte také
 Fortifikační plány pevnosti Josefov
 Fortifikační systém města Komárno

Rozcestníky - místopisné jméno